Castillo de Aguilar puede referirse a los siguientes lugares:

En España 
Castillo de Aguilar de la Frontera situado en la provincia de Córdoba.
Castillo de Aguilar de Campoo situado en la provincia de Palencia.
Castillo de Aguilar de Segarra situado en la provincia de Barcelona.

En Francia 
Castillo de Aguilar situado en Tuchan.